

Canada 
 , une communauté du Nouveau-Brunswick.

États-Unis 
 Curryville, une communauté en Géorgie, également appelée Little Row.
 , une communauté des comtés d'Adams et de Wells dans l'Indiana.
 , une communauté du comté de Sullivan dans l'Indiana.
 Curryville, une ville du comté de Pike, dans le Missouri.